Cider bezeichnet verschiedene Getränke:
 Apfelschaumwein
 Softdrinks ähnlich Sprite (Getränkemarke) aus Ostasien